Анто́ний и Клеопа́тра — название нескольких произведений:
 «Антоний и Клеопатра» — пьеса Уильяма Шекспира (1603 или 1607?), впервые опубликованная в 1623 году. Её интерпретации:
 В театре
 «Антоний и Клеопатра» — балет Жана Омера на музыку Родольфа Крейцера (1808). 
 «» — опера Самюэля Барбера на либретто Франко Дзеффирелли (1966).
 На экране
 «Антоний и Клеопатра» — короткометражный фильм Чарльза Кента, первая экранизация одноимённой пьесы (США, 1908).
 «Антоний и Клеопатра» — фильм Чарлтона Хестона, экранизация одноимённой пьесы (США, 1972).
 «Антоний и Клеопатра» — телефильм Джона Скоффилда (Великобритания, 1974).
 «Антоний и Клеопатра» — фильм-балет в хореографии Игоря Чернышёва с участием Аллы Осипенко и Джона Марковского (Ленинградская студия телевидения, 1977).
 «Антоний и Клеопатра» — телеспектакль Театра имени Вахтангова, реж. Евгений Симонов (СССР, 1980)

См. также